Alles was zählt (literalmente Todo lo que importa, abreviada como AWZ) es una serie de televisión alemana transmitida originalmente por RTL desde el 4 de septiembre de 2006

Elenco

Miembros del reparto actuales

Miembros del reparto anteriores

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial 

Series de televisión de Alemania
Series de televisión iniciadas en 2006
Series de televisión en alemán
Programas de televisión de RTL (Alemania)